The Ditty Bops — группа из Лос-Анджелеса (Калифорния), играющая что-то среднее по стилю между фолк, блуграсс, джаз, западный свинг, рэгтайм и музыкальный театр. В группе участвуют Abby DeWald (вокал и акустическая гитара) и Amanda Barrett (вокал, мандолина и цимбалы). Они известны благодаря своей отличной гармонии, игровому стилю и темпу, а также благодаря своим концертам, каждый из которых имеет свою тему и театральные элементы. Они были любовницами с 1999 года.

The Ditty Bops встретились в Нью Йорке, но сошлись через несколько лет после поисков их потерянного кота. Когда Abby и Amanda попали на задний двор незнакомца, они обнаружили что он был музыкантом, увлечённым коллекционированием гитар. Он подтолкнул их к формированию группы и началу творческой деятельности. Так родились the Ditty Bops.

Шесть их песен были включены в шоу «Grey’s Anatomy». Их песня «There’s A Girl» входит в саундтрек к сериалу.

В мае 2006 года, the Ditty Bops начали кросс-кантри (через страну) тур на велосипедах. К тому времени, как они закончат, они уже проедут от Лос-Анджелеса до Нью Йорка с выступлениями в самых различных местах.

Их Vegetable Bikini Calendar 2007 (овощной бикини календарь) изображает овощи в бикини и бикини сделанные из овощей.

Дискография 
 The Ditty Bops (CD) — Warner Bros Records — 2004
 Moon Over The Freeway (CD) — Warner Bros Records — 2006
 Pack Rat (EP) – Ditty Bops Music – 2007
 Summer Rains (CD) – Ditty Bops Music – 2008
 Songs for Steve (EP) – Ditty Bops Music – 2009
 The Color Album (EP) – Ditty Bops Music – 2010
 Love Letters (CD) – Ditty Bops Music – 2011
 Jelly for President - Yes We Jam (CD) – Ditty Bops Music – 2011

Ссылки 
 

Фолк-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Кантри-группы США